Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1990 in Novi Sad. An der Olympiade nahmen 108 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befanden neben der A-Auswahl zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. Mehrere Mannschaften waren in den ersten Runden noch nicht vollzählig anwesend, so dass sich einige „unvollständige“ Wettbewerbe ergaben. Einzelheiten sind jeweils bei den betreffenden Teams dargestellt.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. USA

3. England

4. Tschechoslowakei

5. Jugoslawien

6. China

7. Kuba

8. Island

9. Deutschland

10. Indien

11. Schweden

12. Niederlande

13. Jugoslawien B

14. Bulgarien

15. Frankreich

16. Israel

17. Ungarn

18. Polen

19. Mexiko

20. Kolumbien

21. Philippinen

22. Peru

23. Schottland

24. Finnland

25. Deutschland (Ost) 
Zum Zeitpunkt der Schacholympiade war die Deutsche Wiedervereinigung bereits vollzogen, der Staat DDR hatte aufgehört, zu existieren. Auch der Schachverband der DDR hatte seine Arbeit eingestellt und die ihm zugehörigen Landesverbände waren dem Deutschen Schachbund beigetreten. Dennoch nahm an der Olympiade letztmals noch eine ostdeutsche Mannschaft teil.

26. Jugoslawien C

27. Chile

28. Indonesien

29. Argentinien

30. Kanada

31. Spanien

32. Rumänien

33. Brasilien

34. Australien

35. Italien

36. Schweiz

37. Norwegen 

Der zweite Ersatzspieler Atle Grønn kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

38. Dänemark

39. Österreich 

Der zweite Ersatzspieler Heinz Baumgartner kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

40. Albanien

41. Ägypten

42. Wales

43. Neuseeland

44. Mongolei 

Der zweite Ersatzspieler Purev Jigjidsuren kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

45. Vietnam

46. Singapur

47. Türkei

48. Ecuador 

In der ersten Runde gewann Ecuador kampflos gegen Kenia. Dafür sind 2 Mannschafts- und 4 Brettpunkte eingerechnet, letztere jedoch nicht namentlich zugeordnet.

49. Griechenland

50. Paraguay

51. Bangladesch

52. Tunesien 

Der zweite Ersatzspieler Nabil Doghri kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

53. Belgien

54. Costa Rica

55. Portugal

56. Pakistan 

Beide gemeldete Ersatzspieler Tunveer Gillani und Gholam Mohiuddin wurden im Turnier nicht eingesetzt.

57. Uruguay

58. Iran

59. Irland

60. Luxemburg

61. Thailand

62. Angola

63. Syrien

64. Bolivien

65. Barbados 

In der ersten Runde gewann Barbados kampflos 4:0 gegen Mali. Dieses Ergebnis ist in den Gesamtbilanzen enthalten, eine Anrechnung für die einzelnen Spieler erfolgte jedoch nicht.

66. Japan

67. Vereinigte Arabische Emirate

68. Jemen

69. Marokko

70. Algerien

71. Puerto Rico

72. Libanon

73. Malaysia

74. Trinidad und Tobago

75. Guatemala 

In der ersten Runde war Guatemala spielfrei und erhielt dafür je zwei Mannschafts- und Brettpunkte. Eine Zuordnung zu den einzelnen Spielern erfolgte nicht. Der Spieler Guevara Castillo traf erst zur vierten Runde ein. In seiner Bilanz sind für die Runden 2 und 3 kampflose Niederlagen enthalten.

76. Venezuela

77. Dominikanische Republik

78. Uganda 

Der zweite Ersatzspieler George Matovu kam während des Turniers nicht zum Einsatz.

79. Färöer 

Der zweite Ersatzspieler Súni Merkistein kam, wie bereits 1988, nicht zum Einsatz.

80. El Salvador 

Der zweite Ersatzspieler Víctor Melendez Lazo wurde während der Olympiade nicht eingesetzt.

81. Nigeria

82. Zypern

83. Hongkong

84. Jamaika

85. Andorra

86. Libyen

87. Guernsey / Jersey

88. Simbabwe

89. Katar

90. Sambia

91. Niederländische Antillen

92. Mali 

Mali reiste verspätet an und verlor sein Auftaktspiel 0:4 kampflos. Die Niederlage ist in der Mannschaftsbilanz berücksichtigt. In die Einzelbilanzen der Spieler geht das Spiel nicht ein.

93. Sudan

94. Bahrain

95. Malta

96. Haiti 

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Fritz Thiesfield kam nicht zum Einsatz.

97. Fidschi

98. San Marino

99. Britische Jungferninseln

100. Panama

101. Amerikanische Jungferninseln

102. Liechtenstein

103. Honduras 

Honduras trat erst zur zweiten Runde an, absolvierte also nur 13 Runden. In den Runden 2 und 3 war die Mannschaft noch unvollständig. Hier sind dem Spieler Figueroa zwei kampflose Niederlagen eingerechnet. Der an Brett 1 aufgestellte Spieler José Cruz kam nicht zum Einsatz, abgesehen davon, dass auch ihm zwei kampflose Niederlagen in den ersten Runden angeschrieben wurden.

104. Botswana

105. Bahamas

106. Bermuda 

In der zweiten Runde gewann die Mannschaft kampflos gegen Kenia. Das Ergebnis ist mit 2 Mannschafts und vier Brettpunkten berücksichtigt. Je einen kampflosen Sieg enthalten daher die Bilanzen der Spieler
Chudleigh, Shadick, Kast und Miller.

107. Mauritius

108. Kenia 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier zur dritten Runde auf. In den beiden ersten Runden sind in der Mannschaftsbilanz kampflose Niederlagen eingerechnet. Während für das Erstrundenspiel keine namentliche Zuordnung erfolgte, sind in Runde 2 die Spieler Kagambi, Arogo, Sompisha und Andolo mit je einer kampflosen Niederlage belastet. Da Arogo (Stammspieler am 2. Brett) und Humphrey Andolo (Ersatzspieler) im weiteren Verlauf nicht eingesetzt wurden, also keine Partie absolvierten, tauchen sie in obiger Tabelle nicht auf. Die Spielerin Mailu konnte erst ab Runde 8 eingesetzt werden. Ihre Bilanz enthält daher fünf kampflose Niederlagen.

Quellen 
 Schacholympiade 1990 bei olimpbase.org

1990
Schach 1990
Schach (Jugoslawien)
Sport (Novi Sad)